Nina er et pigenavn, der stammer fra russisk, hvor det betyder "den nådige". 

Pr. januar 2014 var der 9.217 danskere, der bar navnet Nina.

Navnet er sammenfaldende med det spanske ord Niña, der betyder pige. Niña var navnet på ét af de tre skibe, der indgik i Christoffer Columbus flåde af skibe, der i 1492 deltog i opdagelsen af Amerika.

Navnet anvendt i fiktion
 Nina (Radiserne) - En figur i tegneserien Radiserne

Noter 

Pigenavne